Lavernhe peut faire référence à :

Toponyme 

 Lavernhe, commune française située dans le département de l'Aveyron et la région de Midi-Pyrénées. 
 Lavernhe, hameau de la commune française de Tournemire dans le département du Cantal, canton de Saint-Cernin.

Patronyme 

 Amaury Lavernhe (1985-), bodyboardeur français ;
 Benjamin Lavernhe (1984-), acteur français.

Patronyme français
Homonymie de localités